Denver Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Denver Township (Illinois)
 Denver Township (Isabella County, Michigan)
 Denver Township (Newaygo County, Michigan)
 Denver Township (Minnesota)
 Denver Township (Nebraska)
 Denver Township (North Dakota)
 Denver Township (South Dakota)